Великое пробуждение () или Первое великое пробуждение (англ. First Great Awakening) — религиозное движение, охватившее Новую Англию во 2-й четверти XVIII века. В континентальной Европе ему соответствует квиетизм, на Британских островах — евангелизм и методизм.

Описание 
Великое пробуждение захватило в основном различные деноминации кальвинистского учения. Конгрегационалисты, пресвитериане, баптисты, голландские кальвинисты (реформаты), некоторые англикане — все были недовольны сухим рационализмом установившейся в Новой Англии религиозной практики. Как многим казалось, в колониях возобладал формальный подход к молитве, а миссионерской деятельностью среди индейцев и вовсе пренебрегли.

Во главе Великого пробуждения стал конгрегационалистский пастор из Нортгемптона, Джонатан Эдвардс, который был сторонником кальвинистского богословия. Он горячо защищал учение о двойном предопределении (, , ) и проповедовал спасение «только верой в Иисуса Христа» (). Против экзальтированных проявлений «вздорного чувства» выступили другие кальвинисты — англикане-консерваторы во главе с бостонским пастором Чарлзом Чонси. В результате этой полемики многие общины раскололись на «старосветников» и «новосветников».

В 1739—1740 гг. много шума наделало путешествие по колониям одного из основоположников методизма Джорджа Уайтфилда, который также придерживался кальвинистского богословия. Он доводил слушателей своими проповедями до подлинного исступления. Поскольку ни одна церковь не могла вместить желающих вкусить его слов, Уитфилд проповедовал в открытом поле. Подобно Эдвардсу, он предостерегал против соблазнов вольнодумства.

Следствием всплеска религиозного чувства в колониях стало отвержение атеистических сторон европейского Просвещения. Для проповеди своих мнений «новосветники» учредили несколько учебных заведений, из которых впоследствии выросли Дартмутский колледж и Принстонский университет.

См. также 
 Протестантизм в США
 Второе великое пробуждение
 Третье великое пробуждение
 Четвёртое великое пробуждение
 Уэльское пробуждение

Примечания

Литература 
 Gaustad, Edwin S. The Great Awakening in New England (1957).
 Tracy, Joseph. The Great Awakening: A History of the Revival of Religion in the Time of Edwards and Whitefield, 1842.

Религия в США
История США
История кальвинизма
История тринадцати колоний